El Nanche kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Elena de la Villa, ort, Guerrero, San Marcos, 
 El Nanche, San Lucas Ojitlán, ort, 
 El Nanche, Veracruz, ort, 
 El Nanche, Miahuatlán de Porfirio Díaz, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar